Typ E oder Type E steht für:

 Typ E, eine große Gruppe von Sonnenflecken, siehe Sonnenfleck #Gruppe Typ E
 Produktionsfunktion vom Typ E, siehe Küpper-Produktionsfunktion
 Stecker-Typ E, französischer Netzsteckverbinder
 Typ E, britischer Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „E“
 Type E (Straßenbahn Wien), Baureihe der Straßenbahn Wien
 Avro Type E, Flugzeugtyp von Avro, siehe Avro 500
 E-Asteroiden, Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Automodelle:
 Audi Typ E, Automodell der Marke Audi
 Brennabor 2 Liter Typ E, Automodell der Marke Brennabor, siehe Brennabor 2 Liter
 Renault Type E, Automodell der Marke Renault

E-Type steht für:
 E-Type (Bo Martin Erik Eriksson; * 1965), schwedischer Musiker
 Jaguar E-Type, Sportwagenmodell der Marke Jaguar